Сухой Жихорец — река в Харькове. Левый приток Лопани.
 Жихорец — река.